De Football League Cup 1985/86, om sponsorredenen ook bekend als de Milk Cup, was de 26ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 20 augustus 1985 en eindigde op 20 april 1986 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen, die onder leiding stond van scheidsrechter Keith Hackett. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
FA Cup 1985/86
Finale League Cup 1986
Engels voetbalkampioenschap 1985/86

Bekervoetbal 1985/86
1986